Бурджанадзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Бурджанадзе, Варлам Амиранович (1873—1941) — грузинский политик и педагог.
 Бурджанадзе, Николай Георгиевич (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Бурджанадзе, Нино Анзоровна (род. 1964) — грузинский государственный и политический деятель.
 Бурджанадзе, Тенгиз (род. 1947) — советский футболист.